Сяргиярви — топоним.
 Сяргиярви — озеро в Муезерском районе Карелии.
 Сяргиярви — озеро в Пряжинском районе Карелии.
 Сяргиярви — озеро в Ведлозерском сельском поселении Пряжинского района Карелии.
 Сяргиярви — озеро в Олонецком районе Карелии.

Примечания